Литвинівська волость — колишня волость в Російській імперії на території України.
 Литвинівська волость — Київська губернія, Київський повіт
 Литвинівська волость — Харківська губернія, Старобільський повіт